Тальвик — фамилия.
 Тальвик, Мерле (род. 1954) — советская эстонская актриса театра и кино.
 Тальвик, Хейти (1904—1947) — эстонский поэт.
 Тальвик, Элизабет (более известна как Бетти Альвер; 1906—1989) — эстонская поэтесса.